Dai Shan kan syfta på följande platser:

Kina 

 Dai Shan (berg i Kina), Anhui, 
 Daishan Dao, ö, Zhejiang, 

Robotskapade Kinaförgreningar